Burgenstein steht für
 Burgistein, Ort in der Schweiz
Burgenstein-Klasse, Schiffsklasse
Burgenstein (Schiff)
Siehe auch:
Burg Stein
Burgstein